Green Eyed Soul – album dei Think Freud del 1996
Green Eyed Soul – album di Sarah Connor del 2001
Green Eyed Soul – album di Ron Levy del 2004
 Green Eyed Soul – canzone di Ron Levy
Green Eyed Soul – album di Lari White del 2004
Green Eyed Soul – album di Carrie Catherine del 2007
 Green Eyed Soul – canzone dei Backyard Tire Fire del 2007 dall'album Vagabonds and Hooligans
Green Eyed Soul – album di Carson Henley del 2008